Bill Phillips kan syfta på flera personer som heter William Phillips. Exempel innefattar:

William "Bill" Phillips (1908–1957), amerikansk skådespelare
William Phillips (nationalekonom) (1914–1975), nyzeeländsk nationalekonom